Гомицид (,  «человек» +  «резать», «убивать»), причинение смерти — лишение жизни одного человека другим.

Может быть умышленным, либо случайным. Умышленное лишение другого человека жизни может быть как легальным (смертная казнь, боевые действия, причинение смерти при самообороне или задержании преступника, в некоторых странах — эвтаназия, исторически — человеческое жертвоприношение), так и нелегальным (убийство, доведение до самоубийства).

О причинении смерти при отсутствии прямого умысла см. причинение смерти по неосторожности и необходимая оборона.

Дискуссионен вопрос о том, является ли разновидностью гомицида аборт. Самоубийство также обычно не относят к гомициду, но в некоторых юрисдикциях (например, штат Калифорния в США, Россия c 2017 г.) оказание содействия другому человеку в самоубийстве влечёт уголовное наказание.

Причинение смерти в праве различных стран

Российское право

Германское право 
Германское право выделяет несколько подвидов причинения смерти (), в частности:
 Причинение смерти в результате нанесения телесных повреждений ()
 Умышленное убийство ()
 Умерщвление по требованию жертвы ()
 Причинение смерти по неосторожности ()

Примечания 

Право на жизнь
Смерть